Алекса́ндр Влады́кин:
 Владыкин, Александр Дмитриевич (род. 1963) — российский музыкант, аранжировщик, в прошлом клавишник и баянист группы «Калинов мост».
 Владыкин, Александр Львович (1870—1936) — российский и советский педиатр, доктор медицины, профессор. Создатель первого в России отделения новорождённых при Императорском клиническом повивально-гинекологическом институте в Санкт-Петербурге.